Meltzer:
Brad Meltzer
Dave Meltzer
Donald Meltzer
Fredrik Meltzer
Gregor Meltzer